Александр Липин:
 Липин, Александр Геннадьевич (род. 1985) — казахстанский хоккеист.
 Липин, Александр Петрович (1903—1941) — председатель Облисполкома Коми АССР.